Garbów heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Garbów (Bedlno), Dorf im Powiat Kutnowski der Woiwodschaft Łódź; siehe Gmina Bedlno
 Garbów (Błaszki) (dt. Garbo), Dorf im Powiat Sieradzki der Woiwodschaft Łódź; siehe Gmina Błaszki
 Garbów (Lubsza) (dt. Garbendorf), Dorf im Powiat Brzeski der Woiwodschaft Oppeln; siehe Gmina Lubsza
 Garbów (Powiat Lubelski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Lubelski der Woiwodschaft Lublin